Зорянский сельский совет () — входит в состав
Межевского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Зоряное.

Населённые пункты совета 
 
 с. Зоряное 
 с. Зелёное 
 с. Крутояровка 
 с. Малая Покровка 
 с. Малиево 
 с. Малиевское 
 с. Мироновое 
 с. Полтавское

Примечания